Portable kan verwijzen naar:
 Portable software, software die geen wijzigingen aanbrengt aan het systeem
 Softwareportabiliteit, de herbruikbaarheid van software bij het veranderen van omgeving
 Porten, een computerprogramma overzetten van het ene platform, naar het andere platform

Zie ook 
 Port